Відкритий чемпіонат Франції 1997 був другим турніром Великого шолома в сезоні й був за ліком 96-м Відкритим чемпіонатом Франції. Він відбувся на зовнішніх ґрунтових кортах Ролан Гаррос у Парижі (Франція) з 26 травня по 8 червня. 

Тодд Вудбрідж і Марк Вудфорд, яких називають Вудіз перед цим виграли три турніри Великого шолома підряд Вімблдон 1996, Відкритий чемпіонат США 1996 та Відкритий чемпіонат Австралії 1997 і мали намір роздобути четвертий титул одночасно, але у фіналі програли чемпіонам попереднього року Євгену Кафельникову і даніелю Вацеку.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Примітки

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – main draw 

Відкритий чемпіонат Франції з тенісу
1997 у тенісі